Раду-Воде () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Лупшану.
 Раду-Воде () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Ізвоареле.